Pianura – ampia area pianeggiante di terra
 Pianura – quartiere di Napoli
 Pianura – pezza in araldica
 Pianura – periodico letterario
 Pianura – componente moderata della Rivoluzione francese